Васи́лий Наза́рович Ры́ков (13 августа 1918, Владивосток — 18 октября 2011, Москва) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.

Биография 
1936 год — окончил с отличием среднюю школу в Новороссийске.

С 1936 года — студент Индустриального института в Новочеркасске.

С 1941 года — мастер сборочного цеха завода в Иркутске.

С 1943 года — член ВКП(б).

С 1946 года — ведущий инженер, начальник группы НИИ в Москве.

С 1952 года — секретарь партбюро НИИ.

С 1956 года — второй, затем первый секретарь Ленинградского райкома КПСС г. Москвы.

С 1961 года — инспектор ЦК КПСС.

1963—1975 — второй секретарь ЦК КП Туркменской ССР и член Военного совета Среднеазиатского пограничного округа.

С 1975 года на дипломатической службе в МИД СССР.

10 апреля 1975 года — 21 января 1983 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Алжире.

21 января 1983 года — 26 августа 1988 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Индии.

С 1988 года персональный пенсионер союзного значения.

В 1966—1971 — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1971—1989 — член ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 7-9 созывов и депутат Верховного Совета Туркменской ССР ряда созывов.

Награды 
 2 Ордена Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 2 ордена Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы Народов
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Источники 
«Известия ЦК КПСС» № 2 (289), М., февраль 1989 года, С.96.

Ссылки 
 Биография в Российско—Туркменском историческом словаре

Послы СССР в Алжире
Послы СССР в Индии
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Вторые секретари ЦК КП Туркменской ССР
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС